The White Stocking – cortometraggio del 1914 diretto da W.P. Kellino
The White Stocking – cortometraggio del 2014 diretto da Travis Mills